Пшедбуж () — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Радомщанский повят, Лодзинское воеводство. Население — 7682 человека (на 2004 год).

Сельские округа 
 Борова
 Бжостек
 Халупки
 Фалишев
 Гай
 Гуры-Мокре
 Гуры-Сухе
 Гробля
 Яблонна
 Юзефув
 Каетанув
 Калень
 Мейске-Поля
 Мойжешув
 Носалевице
 Пискоженец
 Поличко
 Пшиланки
 Стара-Весь
 Тарас
 Войцехув
 Воля-Пшедборска
 Выгвиздув
 Вымыслув
 Загаце
 Зузовы
 Железница

Соседние гмины 
 Гмина Александрув
 Гмина Фалкув
 Гмина Ключевско
 Гмина Красоцин
 Гмина Масловице
 Гмина Ренчно
 Гмина Слупя
 Гмина Вельгомлыны

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Лодзинского воеводства